Олейниково — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Олейниково — посёлок при станции в Лиманском районе Астраханской области.
 Олейниково — село в Даниловском районе Волгоградской области.

Украина 
 Олейниково — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Олейниково — ликвидированное село в Шевченковском районе Харьковской области.

Железнодорожный пункт 
 Олейниково — железнодорожная станция Приволжской железной дороги.